Funktionalismus steht für:
 Funktionalismus (Philosophie), Theorie über die Natur von mentalen Zuständen 
 Funktionalismus (Sozialwissenschaften), verschiedene Ansätze
 Funktionalismus (Psychologie), Schulrichtung gegen den Strukturalismus, Vorläufer des Behaviorismus
 Funktionalismus (Design), Strömung in Architektur und Gestaltung
 Funktionalismus (Internationale Beziehungen), politikwissenschaftliche Theorie der Außenpolitik
 Funktionalismus, geschichtswissenschaftliche Position zum Nationalsozialismus, siehe NS-Forschung #Funktionalisten / Strukturalisten